Список космических запусков СССР в 1980 году

18.03.1980г на космодроме Плесецк, стартовый комплекс № 43/3, при подготовке к пуску ракеты-носителя «Восток-2М» произошел взрыв и пожар. В результате катастрофы погибли 48 человек. Ракета-носитель должна была вывести на околоземную орбиту советский разведывательный спутник типа «Целина-Д».

Статистика 
Количество запусков: 89

Успешных запусков: 87

См. также 
 Список космических запусков в 1980 году
 Хронология пилотируемых космических полётов

Ссылки 
 Энциклопедия «Космонавтика» А.Железняков. Хроника освоения космоса
 Космические пуски и события в СССР и России